Xinglin bezeichnet:

 Xinglin (Fufeng) (杏林镇), Großgemeinde im Kreis Fufeng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinglin (Huazhou) (杏林镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huazhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinglin (Jimei) (杏林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jimei in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinglin (Luyang) (杏林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luyang in der chinesischen Provinz Anhui